M1 er én af de fire linjer som udgør den københavnske metro. Linjen tager sit udgangspunkt i Vanløse Station sammen med M2 som den følges med hele vejen til Christianshavn Station, hvorfra de kører til hhv. Vestamager Station og Lufthavnen Station.

M1 har følgende ruteplan, taget i rækkefølgen fra Vanløse Station:

Etableret i 2002
Københavnske metrolinjer